Caliti (Kaliti) bezeichnet in Osttimor:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Goulolo, siehe Goulolo
 ein Dorf und Aldeia im Suco  Hatugau, siehe Hatugau